Крюков, Олег Васильевич (род. 1967) — Герой Российской Федерации, командир 531-го отдельного инженерно-саперного батальона 205-й мотострелковой бригады Северо-Кавказского военного округа, подполковник.
 Крюков, Олег Васильевич (род. 1954) — член правления корпорации Росатом, директор по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО